Валлон-Пон-д’Арк:

 Валлон-Пон-д’Арк — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. 
 Валлон-Пон-д’Арк — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Ардеш.